Huila steht für: 

 Departamento del Huila, eine Verwaltungseinheit in Kolumbien
 Huíla, eine Provinz des afrikanischen Staates Angola
 Huíla, eine Gemeinde im angolanischen Kreis Lubango
 Nevado del Huila, ein aktiver Vulkan der Zentralkordilleren